Трайри ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара. Составная часть мезорегиона Север штата Сеара. Входит в экономико-статистический  микрорегион Итапипока. Население составляет 50 575 человек на 2006 год. Занимает площадь 924,555 км². Плотность населения — 54,7 чел./км².

Праздник города —  22 ноября.

История
Город основан в 1951 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 79 303 965,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1659,01 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,632 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Сеара